

Pessoas
Tom Prichard
Bruce Prichard

Localidades
Prichard (Alabama)

Desambiguação